Csang Na (1980) olimpiai bajnok kínai röplabdázónő
 Csang Na (1984) kínai labdarúgónő, olimpikon